Miyashiro steht für:

 Miyashiro (Saitama), japanische Stadt

Miyashiro ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Miyashiro (* 1963), US-amerikanischer Trompeter
 Taisei Miyashiro (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Tamari Miyashiro (* 1987), US-amerikanische Volleyballspielerin